«Siesta» (o «La siesta») puede referirse a:

Significado 
 siesta, corto sueño en la tarde.

Cine y literatura 
 Siesta (1987), película dirigida por Mary Lambert.
 Siesta (1976), revista española publicada por Ediciones Zeta, S.A.
 Siesta (1997-), editorial de poesía fundada por Marina Mariasch.

Pintura 
 "La siesta" (1794-1795), dibujo de Francisco de Goya - ubicado en Museo del Prado (Madrid).
 "La siesta" (1884), cuadro de Ramón Martí Alsina.
 "La siesta" (1866), cuadro de Jean-Françoise Millet.
 "La siesta" (1890), cuadro de Vincent Van Gogh - ubicado en Museo de Orsay, París.
 "La siesta" (o Escena pompeyana) (1868), cuadro de Lawrence Alma-Tadema - ubicado en Museo del Prado (Madrid).
 "Siesta (1900), cuadro de Pierre Bonnard.
 "La siesta" (1894-1895), cuadro de Sorolla - ubicado en Museo Sorolla (Madrid).
 "La siesta" (1911), cuadro de Sorolla - ubicado en Museo Sorolla (Madrid).
 "La siesta" (1919), cuadro de Pablo Picasso - ubicado en ????.
 "La siesta" (1934), cuadro de Juan de Aranoa y Carredano - ubicado en Museo de Bellas Artes (Bilbao).

Escultura 
La siesta, escultura de Bourdelle.

Miscelánea 
 SIESTA, software de química computacional - acrónimo de "Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thousands of Atoms".
 Prince Polo, chocolate conocido como "Siesta".

Toponimia 
 Siesta Key (Florida)
 Siesta Beach (Florida)
 Siesta Shores (Texas)